Fays (Haute-Marne)
 Fays (Vosges)